Вичинчихол Нуево има више значења:

 Вичинчихол Нуево (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Вичинчихол Нуево (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику